Ludvik Filip I., francoski kralj od leta 1830 do leta 1848, * 6. oktober 1773, Pariz † 26. avgust 1850, Claremont 

Ludvik Filip se je rodil 6. oktobra 1773 v Parizu. Bil je sin vojvode Orleanskega in njegove žene Ludvike Marije.

Preden je prišel na oblast, ga ljudstvo ni maralo, saj je bil povezan z naklepom za povrnitev francoskih monarhov, zato je moral leta 1793 zbežati v Švico. Sam je enaindvajsetletni izgon preživel, njegovega očeta pa so za “izdajo” umorili. Njegovi vladavini pravimo tudi Julijska monarhija, pod njo pa so cveteli bogati lastniki tovarn in bankirji. Obnovil in izboljšal je odnose z Anglijo ter se posvetil kolonizaciji, njegov najopaznejši kolonizacijski dosežek je bila osvojitev Alžirije. Z upadom življenjskega standarda in gospodarske stabilnosti v Franciji je upadla tudi njegova priljubljenost, zato je moral po revoluciji leta 1848 odstopiti. 

Na prestolu je nasledil bratranca Karla X., ki ga je leta 1830 odnesla julijska revolucija. Kmalu po začetku svoje vladavine se je Ludvik Filip 5. in 6. junija 1832 soočil z junijskim uporom, s katerim so uporniki hoteli na prestol vrniti Napoleona III. Zaradi preprostega in prijaznega vedenja je bil sprva med ljudmi priljubljen, a je pozneje izgubil njihovo naklonjenost. Poleg reševanja aktualnih zapletov je moral popravljati tudi napake režima svojega bratranca.

Sklici

Francoski kralji